The Spoons steht für:

 The Spoons (Band), eine New-Wave-Band aus Kanada
 The Spoons (Politik), eine Gruppe, die sich mit philosophischen und weltpolitischen Themen befasst

Siehe auch:
 Spoons